Himichara o Imachara fou una ciutat de Sicília esmentada per Ciceró com a municipi. El seu nom apareix també com Municipius Macarensis o Macharensis a Plini el Vell, que l'esmenta com a ciutat de l'interior. Claudi Ptolemeu que l'esmenta com Hemichara, la situa al nord-est, entre Capitium i Centuripa. Degut a la falta de referències de situació, no s'ha pogut lligar amb cap de les restes de ciutats que no se saben a quina correspon.

Ciutats romanes de Sicília